Bonstetten kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Bonstetten, Zürich, ort och kommun, Bezirk Affoltern,

Tyskland 

 Bonstetten, Bayern, Bayern, Schwaben,